O termo Charlotte's Web pode referir-se a:

 Charlotte's Web, livro infantil de E. B. White publicado em 1952
 Charlotte's Web (1973), filme de animação baseado no livro
 Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure, filme de 2003, continuação do filme de 1973
 Charlotte's Web (2006), filme baseado no livro
 "Charlotte's Web" (Pretty Little Liars), episódio da série Pretty Little Liars